Цомартов — осетинская фамилия.

Известные носители
 Цомартов, Исрафил Хаджиумарович (род. 1947) — заслуженный тренер СССР по вольной борьбе.
 Цомартов, Афако Кайтикоевич (1925—1973) — Герой Социалистического Труда.